Saulchoy (Pas-de-Calais), Pas-de-Calais
Ook:
Saulchoy-sous-Poix, Somme
Saulchoy-sur-Davenescourt, Somme, voormalige gemeente

Le Saulchoy, Oise